Etnografisch Museum (Antwerpen)
 Etnografisch Museum (Berat)
 Etnografisch Museum (Boedapest)
 Etnografisch Museum (Cetinje)
 Etnografisch Museum (Elbasan)
 Etnografisch Museum (Kavajë)
 Etnografisch Museum (Krujë)
 Etnografisch Museum (Riga)
 Etnografisch Museum (Sofia)
 Etnografisch Museum (Tirana)